

Cinema 
 Framed – film del 1915 diretto da Sydney Ayres
 Framed – cortometraggio del 1925 diretto da Stephen Roberts
 Framed – film del 1927 diretto da Charles Brabin
 Framed – film del 1939 diretto da George Archainbaud
 Il cerchio si chiude (Framed) – film del 1947 diretto da Richard Wallace
 Senza capo d'accusa (Framed) – film del 1975 diretto da Phil Karlson
 Framed – cortometraggio del 1999 diretto da Mennan Yapo

Televisione 
 Framed – film per la televisione del 1990 di Dean Parisot
 Framed - La trappola – film per la televisione del 2002 di Daniel Petrie Jr.

Letteratura 
 Framed – romanzo del 2005 di Frank Cottrell Boyce

Musica 
 Framed – album del 1972 di The Sensational Alex Harvey Band